Mojinete puede referirse a:
 Mojinete,  municipio de la provincia de Sud Lípez en el departamento de Potosí, Bolivia.
 Mojinete, tejadillo o caballete de los muros que evita que el agua de la lluvia no los penetre ni resbale por los paramentos.